

Населені пункти та їхні частини
 Збуйно — гміна в Ґолюбсько-Добжинському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Збуйно — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Збуйно — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Збуйно — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Збуйно — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Збуйно — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Збуйно — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві

Примітки